D — четвёртая буква латинского алфавита. А также:

D 
 D (Ди) — язык программирования.
 D — сценарный язык программирования, используемый в инструментарии динамической трассировки DTrace.
 D — язык запросов, информационный язык.
 D (ре) — музыкальная нота.
 D — химический символ дейтерия, изотопа водорода.
 D` — финансовый журнал.
 D — число 500 римскими цифрами.
 D — число 13 в шестнадцатеричной системе счисления.
 D — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы D (мтДНК) и гаплогруппы D (Y-ДНК).
 D — маршрут нью-йоркского метро.
 D — видеоигра Кэндзи Иино, квест-хоррор в реальном времени.
 D — японская visual kei группа.
 D (Ди) — главный герой серии романов «Ди, охотник на вампиров» и одноимённого аниме.
 D — (также R20 (R-20, LR-20, LR20), 373, Mono, UM 1) — типоразмер гальванических элементов широкого применения.
 D – мини-альбом южнокорейской группы BIGBANG.

d 
 d — символ дейтрона
 d — диаметр
 d — дифференциальный оператор
 d’ — французское сокращение префикса De «из», в фамилиях, например Д’Артаньян (d’Artagnan)

См. также 
 Д